Gottes Gnade, auch Gnade Gottes, Gottesgnade und andere Schreibweisen, steht für
 ein theologischer Begriff, siehe Gnade (Theologie)
 ein mittelalterlicher Rechtsbegriff, siehe Gottesgnadentum
 ein reformatorischer Schlüsselbegriff, siehe sola gratia

Gottesgnade u. ä. heißen folgende geographische Objekte:
 Gottesgnade, Ort im Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, nach 1945: Strzeszkowo (Lelkowo), untergegangener Ort im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gottesgnade, Ort im Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, ab 1945: Gniewkowo (Górowo Iławeckie), untergegangener Ort im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gottesgnaden, Ort im Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland
Baulichkeiten:
 zahlreiche Kirchen, siehe Gnadenkirche
 Stiftskloster Gottes Gnade bei Calbe
 Kartäuserkloster Grabow, Grabow bei Stettin
Bergwerke:
 Grube Gnade Gottes, Oberharz
 Zur Gnade Gottes (Bergwerk), Ober-Ramstadt, Odenwald
 Gnade Gottes Fundgrube, sächsisches Erzgebirge

Siehe auch:
 Gottesgnadenkraut